Rabitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Rabitsch (* 1996), österreichischer Fußballspieler
 Stephan Rabitsch (* 1991), österreichischer Straßenradrennfahrer
 Thomas Rabitsch (* 1956), österreichischer Keyboarder und Musikproduzent